Koma (eller Coma) har flere betydninger:

 Koma - en tilstand af bevistløshed
 Koma (optik) –
 Koma (film) – en dansk film fra 2006 instrueret af Kasper Bisgaard.
 Coma (film fra 1978) – en film fra 1978 instrueret af Michael Crichton.
 Coma (film fra 2020) – en russisk spillefilm fra 2020 af Nikita Argunov
 Coma (band) – band som var på Roskilde Festival 1978.
 Coma (butikskæde) – købmandskæde på Lolland og Falster
 Coma (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1981 af Ole Fibiger